Of Thee I Sing bezeichnet:
Of Thee I Sing (Musical), ein Musical von George Gershwin
Of Thee I Sing (Buch), ein Kinderbuch von Barack Obama